MLPM steht für:

 Micro Leadframe Package Micro, in der Elektronik gebräuchliche Chipgehäusebauform, siehe Quad Flat No Leads Package #Varianten
 Movimentu Libertasaun ba Povu Maubere, eine osttimoresische Partei

Abkürzung